Bennie Hofs (1946-2017), Nederlands voetballer
 Henk Hofs (1951-2011), Nederlands voetballer en timmerman
 Nicky Hofs (1983), Nederlands voetballer